Ефремова, Ирина:
 Ефремова, Ирина Алексеевна (род. 1959) — украинский юрист и политик, народный депутат Верховной рады Украины VIII созыва.
 Ефремова, Ирина Викторовна (род. 1980) — российская актриса.
 Ефремова, Ирина Львовна (1963—2016) — российская актриса.